Mosan kan syfta på:

 Malin Moström, en svensk fotbollsspelare

Geografi

Finland 

 Mosan (ö), Österbotten, Vasa,

Nordkorea 

 Musan-ŭp, ort, Hambuk,

Norge 

 Mosan (berg), Troms fylke, Ibestad, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Nordkoreaförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar